Linaria puede referirse a:

 Linaria, un género de plantas con flor.
 Linaria, un género de aves de la familia de los fringílidos.
 Linaria, una pequeña villa en la prefectura de Élide en Grecia.